Leonor I de Navarra (Olite, 2 de febrero de 1426 - Tudela, 12 de febrero de 1479), fue infanta de Aragón y de Navarra, condesa de Foix por matrimonio (1441-1472), gobernadora (1462–1479) y reina de Navarra (28 de enero-12 de febrero de 1479).

Fue la cuarta descendiente y tercera hija de la entonces infanta heredera Blanca de Navarra y de su segundo esposo, el infante Juan de Aragón, duque de Peñafiel.

Biografía 
Su hermana mayor, Juana, muere el 22 de agosto de 1425, y su abuelo, el rey Carlos III de Navarra, apodado el Noble, unos días más tarde, el 8 de septiembre, lo que convierte a su madre en reina Blanca I de Navarra y a su padre en rey consorte Juan II.

Hija predilecta de su padre, este consigue que Leonor sea jurada en su caso, lugar y grado en la línea sucesoria al trono navarro por las Cortes en Pamplona el 9 de agosto de 1427, no obstante siendo reconocidos como herederos legítimos a la corona sus hermanos Carlos, príncipe de Viana, y Blanca.

En 1434 Leonor es comprometida con el conde Gastón IV de Foix, siendo ratificado dicho acuerdo matrimonial por su padre dos años más tarde, el 30 de julio de 1436,  recibiendo una dote de 50.000 florines de Aragón sobre las villas de Miranda, Larraga y Falces. El matrimonio formal se lleva a cabo después de la muerte de la reina Blanca I, en 1442, pasando Leonor a residir en Béarn desde entonces.

En 1455, al desheredar Juan II a su hijo Carlos, Príncipe de Viana, heredero de la corona navarra a la muerte de Blanca I, y caer en desgracia la otra hija, Blanca, Leonor, con 30 años de edad, pasa a ser el instrumento del rey aragonés contra sus hijos. Este hizo que se proclamaran herederos del reino a Leonor y a Gastón de Foix. 

Durante estos años la guerra civil impidió la gobernación cabal que, de hecho, ejercieron Martín y Pierres de Peralta, jefes de los agramonteses. El 12 de abril de 1462 Juan II firmó con su hija y yerno el Tratado de Olite por el que se reconocía rey a Juan, al que sucedería Leonor, para lo cual era condición indispensable la desaparición de la legítima heredera, Blanca, que fue entregada al de Foix y encerrada en la torre Moncada donde falleció en 1464 «con gran nota e infamia del conde de Foix y de la infanta Dª Leonor, su mujer» (Zurita); y por su parte Leonor se aseguró la lugartenencia del reino.

Al año siguiente Leonor firmó una tregua con los beamonteses. Por estas fechas se autotitula «princesa primogénita, heredera de Navarra, infanta de Aragón y de Sicilia, condesa de Foix y de Bigorra, señora de Béarn, lugarteniente general por el serenísimo rey mi muy reduptable señor e padre en este su reino de Navarra». En ese momento Leonor y Juan II protagonizan una pugna por el trono navarro, apoyándose la primera en los beamonteses y el segundo en los agramonteses, encabezados por los Peralta. En 1468 Juan II se atrevió a asesinar al obispo de Pamplona, Nicolás de Chávarri, primer consejero de la gobernadora. Juan II aún se atrevió a más; destituyó a Leonor del cargo de lugarteniente instituyéndolo en el hijo de esta, Gastón, con lo que el caos llegó a sus extremos límites. Pero la muerte del designado obligó a Juan II a retroceder y a volver a designar, esta vez de forma perpetua, a Dª Leonor como gobernadora (1471) aunque renunciando a Aragón, cosa que apenas aminoró el estado de guerra en el que se hallaba sumido el reino. 

Gastón de Foix murió el 10 de julio de 1472 cuando traía ayuda bearnesa a su mujer. Acosada entre las apetencias de Francia, Aragón y Castilla siente que su reino, del que ni siquiera es titular, se halla amenazado así como sus derechos sobre el mismo. Fernando el Católico se atrae a los beamonteses con lo que no le queda otro remedio que apoyarse en su enemigo Piarres de Peralta. El 19 de enero de 1479 muere Juan II siendo jurada reina Leonor el 28 del mismo mes en Tudela donde murió quince días más tarde. 

Al morir reivindicó en su testamento todos los títulos de su hermano Carlos, a tenor con lo dispuesto por su madre Blanca I. Dispuso asimismo que fuera su heredero Francisco I Febo, su nieto, recomendándole que adoptara la protección del rey de Francia.

Hijos 
 Gastón (1444-Libourne, 23 de noviembre de 1470), príncipe de Viana y vizconde de Castelbón. Casado con la princesa Magdalena de Francia, hija del rey Carlos VII, sus hijos Francisco I Febo y Catalina heredan sucesivamente el trono navarro. 
 Pedro (Pau, 7 de febrero de 1449-Roma, 10 de agosto de 1490), cardenal y arzobispo de Arlés.
 Juan (1450-Etampes, 5 de noviembre de 1500), conde de Etampes y vizconde de Narbona, casado con María de Orléans, hermana del rey Luis XII de Francia, su hija Germana de Foix fue la segunda esposa de Fernando II el Católico, quien reclamó derechos sobre Navarra a través de su mujer.
 María (Carcasona, 1452-Casale, 1467), casada en 1465 con el marqués Guillermo VIII de Montferrato.
 Juana (1454-Pau, 10 de febrero de 1476), casada en 1469 con el conde Juan V de Armagnac.
 Margarita (1458 - Clisson, 15 de mayo de 1486), casada en 1471 con el duque Francisco II de Bretaña (1435-1488), su hija fue Ana, duquesa de Bretaña y dos veces reina de Francia por sus matrimonios con Carlos VIII y Luis XII.
 Catalina (1460-1494), casada en 1469 con Gastón II de Foix, conde de Candale y de Bénauges.
 Isabel (1462-después de 1479), casada con Guy, señor de Pons.
 Ana (Pamplona, enero de 1464-Pamplona, 3 de febrero de 1464).
 Leonor (1466-1480), prometida a Luis de la Cerda y de la Vega, duque de Medinaceli, falleció antes que el matrimonio se llevara a cabo.
 Jaime (1470-1500), conde de Cortes y de Montfort, casado en primeras nupcias con su prima Ana de Peralta y Foix, hija de Pedro de Peralta y Ezpeleta (Mosén Pierres "el joven") e Isabel de Foix. Después de divorciarse, contrae segundas nupcias con Catalina de Beaumont, hija de Luis, conde de Lerín.

Antepasados

Referencias

Véase también 
 Reino de Navarra
 Tabla cronológica de reinos de España
 Historia de Navarra

Reyes de Navarra
Casa de Trastámara
Mujeres gobernantes del siglo XV
Nacidos en Olite